Heli est un patronyme et prénom féminin estonien et finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), skieur estonien en combinée nordique

Prénom
Héli Badoux (1911-2001), géologue et enseignant suisse
Heli Koivula (née en 1975), athlète finlandaise en saut en longueur
 (née en 1958), professeure finlandaise de technologie
 (née en 1963), femme politique finlandaise
Heli Jukkola (née en 1979), orienteuse finlandaise
 (née en 1972), poétesse finlandaise
 (1932-2018), chanteuse estonienne
Heli Rantanen (née en 1970), athlète finlandaise
Heli Rekula (née en 1963), photographe finlandaise
Heli Simpson (née en 1987), chanteuse et actrice australienne
 (née en 1948), documentariste estonienne
 (1929-2020), enseignante et traductrice estonienne

Forces armées
Heli Flight Marine, escadrille d'hélicoptère belge
40e escadrille Héli, escadrille d'hélicoptères belge
Wing Heli, ancienne escadrille aérienne belge

Voir aussi
Heli, film dramatique sorti en 2013
Heli, roi légendaire de Bretagne
Heli Heroes, jeux vidéo de Windows
Heli Air Monaco, compagnie aérienne monégasque
Porto Heli, station balnéaire grecque

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais